

Geografia

Argentyna 
 Paso de los Libres - miasto

Urugwaj 
 Paso de Carrasco - miasto

Stany Zjednoczone 
 Paso Robles - miasto

Osoby 
 Alfonso Paso - hiszpański dramaturg
 Fernando del Paso - meksykański pisarz
 Juan José Paso - argentyński polityk

Inne 
 Paso de Cortés - przełęcz w Kordylierze Wulkanicznej
 Paso de la Cumbre - przełęcz w Andach
 Paso Fino - rasa koni
 Paso Peruano - rasa koni

Zobacz też 
 El Paso
 Passo